Александр Алексеевич Колповский (27 февраля 1953, Горький — 23 сентября 2015, Москва) — советский и российский футболист, и тренер. Выступал на позиции защитника и полузащитника. Наиболее известен по выступлениям за ЦСКА в 1970-х. Чемпион и обладатель Кубка СССР, в составе тренерского штаба ЦСКА.

Биография 
Родился в городе Горький в 1953 году, вскоре вместе с семье переехал на Дальний Восток, где начал заниматься футболом. В 15 лет играл на Первенство Хабаровского края, на любительском уровне. Вскоре потупил в Хабаровский институт физической культуры.

В 1973 году дебютировал в составе клуба «СКА-Энергия» Хабаровск во втором дивизионе. В 1975 году перешёл в клуб ЦСКА, заочно поступил в Ленинградский военный институт, который закончил лейтенантом. За ЦСКА отыграл 5 лет. В 1987 году заканчивает карьеру футболиста и переезжает в Москву, поступив Высшую школу тренеров. После окончания школы начинает карьеру тренера.

Статистика

Достижения как тренера 
 Финалист Кубка СССР/России 1992, 1993, 1994
 Вице-чемпион СССР 1990
 Чемпион СССР 1991
 Обладатель Кубка СССР 1991

Примечания

Литература 
 «Клубы России. ЦСКА». Владимир Пахомов. «Терра Спорт», М., 2001.

Ссылки 
 Профиль на сайте СКА-Энергии
 Профиль в базе cska-games.ru
 «Футбольный турнир в честь 60-летия Александра Колповского», sports.ru
 «Игроки ЦСКА забивают в своих первых матчах», bobsoccer.ru
 «Александр Колповский — тренер от БОГА!», сайт ФК «Альянс»
 «Сергей Фельдман: Футбол — это образ жизни», onedivision.ru
 «Ветераны советского футбола на Сахалине», sport.sopka.ru
 «За талантами езжайте в глубинку», Тихоокеанская звезда

Футболисты СССР
Футбольные тренеры России
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Шталь» Тале
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Тренеры ФК ЦСКА-2 Москва
Тренеры ФК «Кристалл» Дятьково
Тренеры ФК «Волочанин-Ратмир»
Выпускники Дальневосточной государственной академии физической культуры